Султанахмет:
 Султанахмет — район в історичному центрі Стамбулу.
 Султанахмет (відома також як Блакитна мечеть) — мечеть у Стамбулі в районі Султанахмет.
 Султанахмет — площа в Стамбулі в районі Султанахмет між мечетями Султанахмет і Айя-Софія.